Сан-Марти-де-Риукорб (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 34,9 км². Население — 685 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Sant Martí de Riucorb
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Льейды